Hrabstwo Durham – historyczne hrabstwo w Australii Zachodniej, w Australii
 Hrabstwo Durham – hrabstwo w stanie Karolina Północna w Stanach Zjednoczonych
 Hrabstwo Durham – historyczne hrabstwo w Nowej Południowej Walii, w Australii
 Hrabstwo Durham – historyczne hrabstwo w Ontario, w Kanadzie
 Durham County (serial telewizyjny)
 Durham – hrabstwo w Anglii
 County Durham – dystrykt (unitary authority) w hrabstwie Durham
Zobacz też:
 Durham (ujednoznacznienie)